Le nom de Moir est porté par plusieurs personnalités :
 James Moir Ferres (1813 – 1870), journaliste et personnalité politique du Canada d'origine britannique ;
 Willie Moir (1922 - 1948), joueur et entraîneur de football écossais ;
 Alfred Moir (1924 - 2010), historien de l'art américain ;
 Alison Moir (née en 1966), actrice australienne ;
 Scott Moir (né en 1987), patineur artistique canadien.

Homonymie de patronyme